Rahikka kan syfta på följande platser:

Finland 

 Rahikka (ö i Södra Karelen), Villmanstrand, 
 Rahikka (ö i Nyland), Helsingfors, 

Robotskapade Finlandförgreningar